Kloß oder Kloss steht für:
 Kloß, Teigspeise

Kloss oder Kloß ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons M. Kloss (* 1953), österreichischer Diplomat
 Cecil Boden Kloss (1877–1949), englischer Zoologe 
 Elisabeth Kloß (1897–1970), deutsche Archivarin und Historikerin
 Eric Kloss (* 1949), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist

 Ernst Kloss (1897–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Ernst Kloß (1907–1933), deutscher Boxer
 Eugen Hammann-Kloss (1905–nach 1971), deutscher Ingenieur und Stiftungsgründer
 Frederik Theodor Kloss (1802–1876), dänischer Maler 
 Georg Kloß (1787–1854), deutscher Arzt, Büchersammler und Historiker
 Georg Theodor Kloß (um 1700–nach 1760), deutscher Orgelbauer
 Gerrit Kloss (* 1961), deutscher Altphilologe

 Heike Kloss (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Heinz Kloss (1904–1987), deutscher Sprachwissenschaftler
 Henry Kloss (1929–2002), amerikanischer Designer
 Hermann Kloss (1931–2001), deutscher Orgelbauer
 Ilana Kloss (* 1956), südafrikanische Tennisspielerin
 Jeanne Kosnick-Kloss (1892–1966), deutsch-französische Malerin, Bildhauerin, Teppichwirkerin und Sängerin

 Karl Kloß (1847–1908), deutscher Gewerkschafter, Sozialist und Politiker (SAP, SPD), MdR
 Karlie Kloss (* 1992), US-amerikanisches Model
 Katharina Kloss (1867–1945), deutsche Lehrerin und Politikerin (DDP)
 Marco Kloss (* 1973), deutscher Schlagersänger
 Maria Kloss (* 1940), deutsche Malerin
 Max Kloss (1873–1961), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Michael Kloss (* 1959), deutscher Autor und Regisseur
 Moritz Kloss (1818–1881), deutscher Pädagoge und Turnlehrer
 Rainer Kloss (* 1973), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Reinhard Kloss (* 1957), deutscher General
 Richard Kloß (1867–1934), deutscher Jurist und Richter
 Robert Kloss (1889–1950), österreichischer Maler
 Sebastian Kloss (* 1975), deutscher Basketballspieler
 Stefan Kloß (* 1979), deutscher Spieleautor
 Stefanie Kloß (* 1984), deutsche Musikerin

Siehe auch:
 Klos
 Kloos
 Cloos
 Closs
 Clos